Даниил Андреевич Туз (1902—1979) — советский военачальник, контр-адмирал.

Биография 
Родился 14 октября 1902 года в селе Яблонов Каневского района Черкасской области.

В 1924—1925 годах — красноармеец-доброволец в 206-м артиллерийском полку Украинского военного округа.

В 1926 году окончил экстернат Одесской пехотной школы имени тов. Якира.

С 1926 по 1934 год — командир взвода, помощник командира батареи, начальник штаба 41-го артиллерийского полка береговой обороны Морских сил Балтийского моря, начальник 1-й части штаба бригады береговой обороны Балтийского флота.

С 1934 по 1938 год — слушатель командного факультета Военно-Морской академии Рабочее-Крестьянского Военно-Морского Флота имени К. Е. Ворошилова.

С 1938 по 1940 год — помощник, старший помощник и начальник 1 отделения 1-го отдела Главного морского штаба НКВМФ СССР.

C июля 1940 по август 1942 года — начальник 3-го отдела Оперативного управления Главного морского штаба НКВМФ СССР.

С августа 1942 по сентябрь 1944 года — начальник штаба обороны района полуостровов Рыбачий и Средний Северного флота.

С сентября 1944 по ноябрь 1945 года — командир Иоканьгской военно-морской базы Северного флота.

Затем несколько лет служил на Дальнем Востоке, был заместителем Командующего войсками Дальневосточного военного округ — начальником Морского отдела Штаба Дальневосточного военного округа (1945—1947), начальником Морского отдела Управления Главнокомандующего войсками Дальнего Востока (1947—1949), начальником Управления Военно-Морских Сил Дальнего Востока (1949—1950), помощником Командующего Дальневосточного военного округа по Военно-Морским Силам (1950—1951).

С декабря 1951 по июль 1954 года — командир Рижской военно-морской базы 8-го (Северо-Балтийского) военно-морского флота.

В 1954—1956 годах — начальник Береговой обороны Военно-Морского Флота СССР.

С 1956 по 1957 год — помощник командующего Краснознамённым Балтийским флотом по строевой части.

С 1957 по 1959 год — прикомандирован к Генеральному штабу Вооружённых Сил СССР для научно-исследовательской работы.

4 августа 1959 года был уволен в запас по болезни (диабет) в звании контр-адмирала.

Скончался 14 марта 1979 года. Похоронен в Ленинграде.

Семья 
Жена — Валентина Михайловна Туз (в девичестве — Левитина) (1902—1972).

Дети: две дочери — Елена (1926—2008) и Валентина (1937—2006), сын — Дмитрий (1929—1932).

Брат Иван работал агрономом, был репрессирован и реабилитирован.

Награды 
 Орден Красной Звезды (1940) — за личное мужество и отличное выполнение заданий командования на фронте с белофиннами
 Орден Красного Знамени (1942) — за личное мужество и отличное выполнение заданий командования на фронтах борьбы с немецкими захватчиками
 Орден Нахимова II степени (1944) — за организацию чёткого и непрерывного управления частями, за чёткую и планомерную работу штаба
 Орден Красного Знамени (1944) — за смелость, мужество и отвагу, умелое планирование и чёткое руководство работой штаба при проведении операции по захвату города Петсамо
 Орден Красной Звезды (1944)
 Орден Красного Знамени (1945)
 Орден Ленина (1950)
 Орден Красного Знамени (1954)
 Орден Красной Звезды (1967)

Литература

Примечания 

Контр-адмиралы (СССР)
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова